Sobór watykański I
 Sobór watykański II